El término Vacchi puede estar vinculado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Antroponimia 
 Fabio Vacchi (1949-), compositor italiano de música clásica contemporánea.

Miscelánea 
 (7600) Vacchi, asteroide descubierto el 9 de septiembre de 1994 por el astrónomo aficionado italiano Vincenzo Silvano Casulli.